Марк Сержант ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный  велогонщик в 1977-1986 годах. Чемпион Бельгии по шоссейному велоспорту в групповой гонке (1986). Участник Летних Олимпийских игр 1980 года в командной шоссейной гонке на 101 км (16-е место). Спортивный администратор велокоманды «», имеющей статус UCI WorldTeam.

Достижения 

 1980
 2-й Тур Валлонии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 1981
  Чемпион Бельгии — Групповая гонка (любители)
 2-й Circuit de Wallonie
 2-й Гент — Вевельгем U23 
 3-й Тур Валлонии — Генеральная классификация
 3-й Брюссель — Опвейк 
 5-й Тур Фландрии U23 
 1982
 1-й — Этап 5b Четыре дня Дюнкерка
 1-й  Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 3
 2-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 7-й Париж — Рубе
 7-й Эшборн — Франкфурт
 9-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 9-й Тур Фландрии
 1983
 1-й — Пролог (КГ) Вуэльта Андалусии
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 2-й Leeuwse Pijl
 3-й Тур Фландрии
 6-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 1984
 1-й — Этап 5 Тур Швейцарии
 3-й Дварс дор Фландерен
 3-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 5-й Вуэльта Арагона — Генеральная классификация
 9-й Гран-при Ефа Схеренса
 1985
 2-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 3-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 3-й Схелдепрейс
 8-й Гран-при Эдди Меркса — Командная гонка
 9-й E3 Харелбеке
 10-й Амстел Голд Рейс
 1986
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 2-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 2-й Ле-Самен
 2-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 4-й Трофео Баракки
 4-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж
 6-й Дварс дор Фландерен
 7-й Париж — Рубе
 8-й Амстел Голд Рейс
 8-й Критериум дез Ас
 10-й Тур Романдии — Генеральная классификация
 1987
 1-й — Этап 5 Тур де Франс
 1-й  Тур Швейцарии — Очковая классификация
 2-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 1-й — Очковая классификация
 1-й — Этап 2
 3-й E3 Харелбеке
 4-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 4-й Тур Средиземноморья — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 5-й Тур Фландрии
 7-й Париж — Рубе
 7-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 8-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 9-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 9-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1988
 1-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 4-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 5-й Париж — Рубе
 5-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 5-й Амстел Голд Рейс
 6-й Брабантсе Пейл
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 7-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 1-й — Этап 6
 7-й Дварс дор Фландерен
 10-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1989
 3-й E3 Харелбеке
 6-й Тур Фландрии
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 9-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 1990
 3-й Дварс дор Фландерен
 1991
 6-й Гран-при Фурми
 6-й Гент — Вевельгем 
 6-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 8-й Париж — Рубе
 8-й Де Кюстпейл
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Вуэльта Валенсии — Генеральная классификация
 10-й Тур Фландрии
 1992
 1-й — Этап 4 (КГ) Тур де Франс
 10-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 1993
 4-й Тур Фландрии
 7-й Париж — Рубе
 9-й Дварс дор Фландерен
 9-й Тур дю От-Вар — Генеральная классификация
 1994
 2-й Дварс дор Фландерен
 8-й Тур Фландрии
 1995
 4-й Бенш — Шиме — Бенш
 5-й Халле — Ингойгем
 6-й Гран-при Марсельезы

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Сержант, Марк на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года